Кипрево — железнодорожная станция однопутной неэлектрифицированной линии Бельково-Иваново Ярославского региона Северной железной дороги, расположена в одноименной деревне Кипревского сельского поселения Киржачского района Владимирской области. 

Железнодорожная станция имеет одну боковую низкую платформу. Есть одноэтажно здание вокзала, работают железнодорожные кассы. Посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Производится прием и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций, посадка и высадка пассажиров на (из) поезда пригородного и местного сообщения. Прием и выдача багажа не производятся.

Дальнее сообщение 
На станции ежедневно останавливаются пассажирские поезда №661/662 Кинешма-Иваново-Москва, в праздничные и летние дни назначаются проходящие через станцию дополнительные поезда.

Пригородное сообщение 
На платформе имеет остановку пригородный поезд на тепловозной тяге Иваново — Александров. По состоянию на май 2019 года — 1 пара поездов в сутки ежедневно; время движения от станции Александров составляет 52 минуты, до Александрова - 47 минут, от станции Иваново - 4 часа 20 минут, до станции Иваново - 3 часа 29 минут ежедневно (3 часа 34 минуты по отдельным летним дням в расписании).

Примечания

Ссылки
 Паспорт железнодорожной станции Кипрево на railwayz.info
 Станция Кипрево на Яндекс.Картах
 Электрички по станции Кипрево

Станции Ярославского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Киржачского района